Martinistraße ist der Name folgender Straßen:

 Martinistraße (Bremen), Straße in Bremen-Mitte
 Martinistraße (Hamburg), Straße in Hamburg-Eppendorf und Hamburg-Hoheluft-Ost, stellenweise Teil der Bundesstraße 5